Aequorlitornithes — клада птахів надряду Neoaves, що включає навколоводних птахів, таких як сивки, фламінго, пірникози, фаетони, тігани, гагари, пінгвіни, буревісники, лелеки, сули та пеліканоподібні. Включає понад 200 сучасних видів птахів. Цілісність групи підтверджена генетичними дослідженнями 2015 року.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки між членами групи:

Кладограма, що показує родинні зв'язки з іншими групами Neoaves:

Примітки 

Птахи
Систематика птахів